Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 11 по 17 декабря 2016 года в Бремерхафене (Германия) и в Будапеште (Венгрия). По итогам турнира в группе А: сборная Белоруссии, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизион чемпионата мира 2018 года, а сборная Норвегии, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: сборная Венгрии, занявшая первое место, получила право играть в группе А, а сборная Великобритании, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Белоруссии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Венгрии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года.

Группа А

Главные судьи
  Оливер Гуэн
  Даниэль Пражак
  Расмус Топпель
  Пшемыслав Кепа

Линейные судьи
  Торстен Лажуа
  Ян-Кристиан Мюллер
  Никола Бассо
  Стеф Остерлинг
  Войцех Мошчиньский
  Марк-Анри Прогин
  Тобиас Нордландер

Группа B

Главные судьи
  Лоран Гербей
  Пер Густав Солем
  Юрий Оскирко
  Томас Оролин

Линейные судьи
  Элиас Зеевальд
  Ян Фуре
  Норберт Мужик
  Давид Ваци
  Марис Локанс
  Хавар Даль
  Иван Неделькович

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным:

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 
 

2016 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М1
М1
М1
Хоккей
Хоккей